Brave New World (album Iron Maidena), dvanaesti studijski album britanskog heavy metal sastava Iron Maiden
Brave New World (roman) (hrvatski: Vrli novi svijet), roman Aldousa Huxleyja
Skladba s B-strane singlice The 4-Skinsa iz 1981. One Law For Them/Brave New World 
Brave New World (1980.), film
Brave New World (1988.), film
Naslov epizoda nekoliko televizijskih serija.